Linjebuss kan avse:

AB Linjebuss – ett svenskt bussbolag som grundades 1940
Linjebuss – ett fordon för persontransporter, se linjetrafik